Поморавие може да се отнася за:

 Поморавие, историко-географска област в Източна Сърбия;
 Поморавие, географски регион по река Морава в Източна Сърбия.

Вижте също 
 Поморавски окръг